Wang Han (basket-ball), entraineur chinois de basket-ball
 Wang Han (plongeon) (née en 1991), plongeuse chinoise
 Wang Han (poète), poète chinois